

Мейсон-Сіті — місто, штат Іллінойс
 Мейсон-Сіті — місто, штат Айова
 Мейсон-Сіті — селище, штат Небраска